M247 Europe SRL este filiala locală din România a companiei M247 Ltd .
Compania M247 acționează în 40 dintre punctele cheie de Internet Exchange, cu prezență în 70 de centre de date din 26 de țări. Deținând un footprint solid în întreaga lume, M247 dă putere companiilor să deblocheze întregul potențial al comunicațiilor unificate prin intermediul unei rețele de conectivitate super-rapide și cu ajutorul soluțiilor flexibile de găzduire și cloud. 

Infrastructura M247 Europe oferă clienților avantajul unei rețele de tip MPLS, având o arhitectură redundantă a circuitului. M247 Europe deține o vastă rețea de puncte de prezență (POP-uri) în Europa și peering-uri directe cu 70% din ISP-urile europene. Rețeaua poate asigura conectivitate directă, latență minimă, viteze de transfer foarte mari și cel mai bun acces posibil din România către majoritatea membrilor celor mai importante IXP-uri din Europa.

Istoric 

2000: Firma M247 Ltd a fost creată de doi fondatori. Compania a devenit rapid renumită pentru rețeaua sa cu latență redusă, cu rețea de tip "peered", concepută pentru clienții cu conținut pretențios. Cu sediul central în Manchester, compania devenea astfel parte din economia digitală în creștere din nord-vestul Angliei. 

2003: A fost înființată Metronet (UK), oferind conectivitate de mare viteză prin intermediul unei combinații de tehnologii wireless și wired pentru afacerile din nord-vestul Angliei. În scurt timp, compania a început să opereze cea mai avansată rețea hibridă de ISP din Marea Britanie, oferind afacerilor o conectivitate mai rapidă decât cea prin fibră optică tradițională. 

2012: M247 Ltd și-a început expansiunea internațională cu prima sa intrare pe piața din România, după mai bine de 10 ani de activitate de succes în Marea Britanie, deschizând operațiunile prin intermediul firmei deschise local – startul oficial al M247 EUROPE SRL.

2014: Firma globală de capital privat, LivingBridge, a anunțat o achiziție secundară a Metronet (Marea Britanie), într-o mișcare de pregătire a afacerii pentru creșterea internațională și extinderea acesteia în calitate de furnizor infastructură pentru conectivitate și găzduire. 

2015: M247, prin intermediul M247 EUROPE SRL, a deschis primul său centru de date internațional Tier-3 în București, România, un indiciu al succesului pe care afacerea îl asigurase o dată cu extinderea sa inițială pe piețele globale. 

2016: Metronet (Marea Britanie) și-a început strategia de creștere, care a dus la achiziționarea companiei M247 Ltd, cu sedii în Manchester și București, o mișcare care a consolidat rețeaua internațională și infrastructura de găzduire a grupului. 

2017: Cu alte planuri ambițioase de creștere pentru a-și extinde cota pe piața londoneză, Metronet (UK) a finalizat achiziția companiei Venus Business Communications - un furnizor de fibră optică de mare viteză în Londra. 

2018: Grupul nou combinat și-a schimbat numele în M247, în urma unei perioade de creștere puternică și ca simbol al îmbinării unice a celor trei afaceri reunite. M247 era acum produsul a trei lideri de piață combinați strategic, cu o moștenire atât în domeniul conectivității, cât și în cel al găzduirii și al cloud-ului. 

2019: Prin intermediul declarației strategice care afirmă că tehnologia are puterea de a transforma afacerile și pe baza capacității de a oferi servicii complete de Cloud și multi-conectivitate, M247 se distinge pe piața internațională, având viziunea de a deveni cel mai inovator partener pentru afacerile în creștere.

Cifra de afaceri

Note

Legături externe 
M247 Europe SRL - Site web M247 Europe
M247 Ltd - Site web compania mamă M247

Companii de telecomunicații din România
Furnizori de internet din România